Шейн (Шэйн) ( — буквально «красивый») — еврейская фамилия.

Носители фамилии 
 
 Шейн, Али Мохамед (род. 1948) — президент Занзибара.
 Шейн, Джаред (род. 1972) — американский музыкант.
 Шейн, Иоганн Герман (Шайн, 1586—1630) — немецкий композитор и капельмейстер.
 Шэйн, Константин (1888—1974) — американский актёр.
 Шейн, Линда — американская актриса, кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Шейн, Максвелл (1905—1983) — американский сценарист, кинорежиссёр и продюсер.
 Шейн, Нюра (1902—1992) — израильская актриса, певица.
 Шейн, Павел Васильевич (1826—1900) — белорусский и российский этнограф, лингвист, фольклорист.
 Шейн, Реджайна (1908—1999) — британская виолончелистка.
 Шейн, Рокко Роберт (род. 2003) — эстонский футболист.
 Шэйн, Тамара (1902—1983) — американская актриса.
 Шейн, Эдгар (1928—2023) — американский психолог.

Другое 
 Шейн —  личное имя в англоязычных странах, вариант имени 
 Шейн (род. 1969) — американская порноактриса.
 «Шейн» — роман (1949) Джека Шефера.
 «Шейн» — фильм (1953) Джорджа Стивенса.
 «Шейн» — телесериал (1966).

См. также 
 
 
 
 Шейна